Тюффен де Ла Руэри, Арман (Armand Tuffin de La Rouërie; 1751—1793) — французский маркиз, герой американской войны за независимость, руководитель восстания в Бретани.
 Тюффен де Ла Руэри, Мари (Marie Tuffin de La Rouërie; 1765—1796) — французский офицер-шуан, кузен предыдущего.